Suilaasaq bezeichnet:
 Suilaasaq (Bucht), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Suilaasaq (Fjord), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Suilaasaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Suilaasaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Suilaasaq (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland
 Suilaasaq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland